Le psaume 59 peut désigner :
 le psaume 59 (58) : psaume 59 selon la numérotation hébraïque, psaume 58 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 60 (59) : psaume 60 selon la numérotation hébraïque, psaume 59 selon la numérotation grecque.